Lehnigk ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Lehnigk (* 1980), deutscher Ruderer
 Markus Lehnigk (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Lehnigk-Emden (1922–2006), deutscher Kriegsverbrecher, siehe Massaker von Caiazzo

Siehe auch:
 Lehnig
 Lenig
 Lenik